Борщо́в () — російське прізвище, жіночий варіант прізвища — Борщо́ва.
 Борщов Валерій Васильович — російський політик, правозахисник, журналіст, лідер правозахисної фракції партії «Яблуко». Член Московської Гельсінської групи.
 Борщов Дмитро Васильович (1924—2008) — український актор театру, народний артист Української РСР.
 Борщов Ілля Григорович (1833–1878) — український і російський ботанік та натураліст, фахівець у галузі анатомії та фізіології рослин.
 Борщов Омелян Олександрович (1827–1905) — російський чиновник, знайомий Тараса Шевченка.
 Борщов Сергій Тимофійович (1912–1977) — радянський військовий льотчик, гвардії підполковник, Герой Радянського Союзу.
 Борщов Тимофій Михайлович — співробітник ЧК-ОГПУ-НКВД СРСР, генерал-лейтенант (1945).

 Борщова Аліна Олександрівна ( 1982) — українська поетеса. Член Національної спілки письменників України.
 Борщова Олена Сергіївна ( 1981) — російська актриса комедійного жанру.

Російські прізвища